«If Tomorrow Never Comes» — песня американского кантри-музыканта Гарта Брукса, вышедшая в качестве 2-го сингла с его дебютного студийного альбома Garth Brooks (альбом) (1989). Авторами песни выступили Гарт Брукс и Кент Блейзи. Сингл возглавил американский кантри хит-парад, став в нём первым в музыкальной карьере Брукса лидером чарта этого музыкального жанра.
За несколько недель песня дошла до первого места чарта Hot Country Songs журнала Billboard, оставаясь на № 1 одну неделю в декабре 1989 года. «If Tomorrow Never Comes» также была включена в такие альбомы Брукса как The Hits, The Limited Series и Double Live. 
Песня получила несколько номинаций на музыкальные награды, в том числе Академии кантри-музыки ACM Awards в престижной категории «Лучшая песня года» (Song of the Year) и «Лучшее видео года» (Video of the Year). Музыкальное видео песни поставил режиссёр Джон Ллойд Миллер.

Награды и номинации 
Источник:.

Чарты

Еженедельные чарты

Итоговые годовые чарты

Примечания

Ссылки 
 

Кантри-песни
Песни 1989 года
Песни Гарта Брукса
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Country Songs